El acrónimo ASP puede referirse a:

ASP (leído como una sola palabra), grupo de Rock alternativo de Fráncfort del Meno, Alemana; fundado en 1999 y cuyo nombre está tomado del pseudónimo del vocalista líder del grupo: Alexander Spreng.
 ASP, acrónimo de «Atmospheric Sounding Projectile», un cohete sonda estadounidense, usado entre 1955 y 1962.
 ASP (acrónimo), «Alternativa Sindical de Policía» fundado en 2011.
 ASP (acrónimo), «Asesor de Servicio» fundado en 2019.
Asp en bioquímica es el símbolo del ácido aspártico.

 Procesamiento analógico de señales (), contrapuesto a Procesamiento digital de señales.
 Active Server Pages, una solución de software de Microsoft, para la programación en páginas WEB.
 ASPLinux, una distribución Linux de Rusia.
 Proveedor de servicios de aplicación (, ASP), negocio que sirve a otros en sus necesidades de programas informáticos
 AppleTalk Session Protocol, protocolo de la capa de sesión usado por AppleTalk.
 Association of Surfing Professionals, en castellano «Asociación de Surfistas Profesionales», la máxima autoridad internacional del surf profesional.
 Sociedad Astronómica del Pacífico (, ASP), organización científica y educacional.

Siglas